Кваша:
 Ква́ша (ж.) — что-либо заквашенное, бродящий раствор, квашеная зелень, солень.
 Ква́ша — старинное украинское блюдо подобное киселю, но изготавливаемое из гречневой и ржаной муки и солода.

Фамилия 
Кваша́ — украинская и еврейская фамилия.
 Известные носители
 Кваша, Александр Яковлевич (1928—2007) — советский и российский демограф, профессор МГУ.
 Кваша, Гершко Иосифович (1881—1933) — российский горный инженер, математик, журналист и переводчик.
 Кваша, Дмитрий Михайлович (1923—2003) — Герой Советского Союза.
 Кваша, Игорь Владимирович (1933—2012) — советский и российский актёр, театральный режиссёр, теле- и радиоведущий.
 Кваша, Илья Олегович (род. 1988) — украинский прыгун в воду, призёр Олимпийских игр
 Кваша, Лидия Григорьевна (1909—1977) — геолог и петрограф, крупный специалист в области метеоритики комитета по метеоритам АН СССР, дочь Г. И. Кваши.
 Кваша, Николай Иосифович (1928—2007) — главный конструктор нескольких проектов подводных лодок, в том числе и проекта 945 «Барракуда».
 
 Кашин, Павел Петрович (настоящая фамилия — Кваша; род. 1967) — российский музыкант, автор и исполнитель песен, актёр.
 Кваша, Яков Бенционович (1903—1976) — советский экономист, статистик.

См. также 
 Кваш

Гидроним 
 Кваша — река в Архангельской области, приток Уфтюги

Примечания